Inchiostro digitale – tecnologia di display progettata per imitare l'aspetto dell'inchiostro su un normale foglio
Inchiostro digitale – funzionalità presente sui Tablet PC o sui computer dotati di tavoletta grafica